Alivon peut désigner :
 Alain Alivon, dit Marius (1965-), un ancien militaire et un instructeur militaire français ;
 Maison Alivon, un fabricant français d'outils de marquage pour le cuir, le papier, le bois, le métal (ce sont les derniers fondeurs de caractères au monde).